Rayden peut désigner :

 Rayden, personnage de la série des jeux vidéo Mortal Kombat
 Rayden, de son vrai nom Marco Richetto, rappeur italien
 Rayden, de son vrai nom David Martínez Álvarez, rappeur espagnol

Voir aussi 
 Raiden